Ванесса Гінц (нім. Vanessa Hinz, 24 березня 1994) — німецька біатлоністка, чемпіонка світу. 
 Бруно Гінц (нім. Bruno Hinz; 25 серпня 1915, Петерсдорф — 28 лютого 1968, Мюнхен) — німецький офіцер Ваффен-СС, гауптштурмфюрер СС.